Hare-Naylor ist der Nachname der Eheleute

 Georgiana Hare-Naylor (ca. 1755–1806), englische Malerin und Kunstmäzenin
 Francis Hare-Naylor (1753–1815), englischer Historiker, Autor und Stückeschreiber